Il doppio del torneo di tennis Thailand Open 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Justin Gimelstob e Graydon Oliver che hanno battuto in finale 5–7, 6–4, 6–4, Yves Allegro e Roger Federer

Teste di serie
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (quarti di finale)
  Jonathan Erlich /  Andy Ram  (semifinali)
  Chris Haggard /  Michael Kohlmann  (primo turno)
  Jordan Kerr /  Jim Thomas  (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Thailand Open 2004
ATP Tour 2004